In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Hagen aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DFU: Deutsche Friedensunion
 DP: Deutsche Partei
 DWU: Demokratische Wähler-Union
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 BFH: Bürger für Hagen
 BfHo: Bürger für Hohenlimburg (bis 2014 Teil von Bürger für Hagen)
 FWG: Freie Wählergemeinschaft
 HA FWG: Freie Wählergemeinschaft Hagen Aktiv
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 HAK: Hagener Aktivisten-Kreis

Stadtratswahlen 

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben (ab 1979)

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben (ab 2004)

Fußnoten

1 1952: zusätzlich: DP: 2,9 %
2 1961: zusätzlich: UWG: 4,1 %, DWU: 2,9 %
3 1964: zusätzlich: DFU: 2,5 %
4 1975: zusätzlich: FWG: 3,3 %
5 2014: zusätzlich: Pro NRW: 2,0 %, Piraten 1,6 %
6 2020: zusätzlich: HAK: 2,9 %, PARTEI 2,8 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Hagen-Mitte 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Pro NRW: 2,0 %
2 2020: zusätzlich: PARTEI: 3,4 %, Piraten: 0,9 %

Stadtbezirk Hagen-Nord 

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: BFH: 4,0 %
2 2014: zusätzlich: Pro NRW: 3,3 %
3 2020: zusätzlich: AfD 9,7 %, Piraten: 1,6 %

Stadtbezirk Hohenlimburg 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Pro NRW: 2,8 %
2 2020: zusätzlich: AfD: 6,7 %, PARTEI: 2,4 %, HAK: 1,9 %, Piraten: 0,5 %

Stadtbezirk Eilpe/Dahl

Stadtbezirk Haspe 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Pro NRW: 3,3 %
2 2020: zusätzlich: AfD: 10,4 %, PARTEI 2,1 %, Piraten 0,9 %

Gesamtergebnisse 

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Einzelnachweise 

Hagen
Politik (Hagen)